Dactylifera är ett släkte av svampar. Dactylifera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dactylifera

en:Dactylifera